Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 1995 года в классической программе прошёл в Орске с 4 по 25 апреля в два этапа. На первом этапе 34 шашиста играли по швейцарской системе. В финале, который проводился с 13 апреля, 10 спортсменов сыграли по круговой системе.

Финал

Ссылки 
 20 Чемпионатов РФ (1992—2012)
 Championship of Russia 1995

Чемпионаты России в 1995 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
1995 год в шашках
Спорт в Орске
Спортивные соревнования в Оренбургской области